Gemünd (Our), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts, en maakt deel uit van het district Bitburg-Prüm
 Gemünd (Schleiden), een plaats in de Duitse gemeente Schleiden, deelstaat Noordrijn-Westfalen